Slávia UK Bratislava byl název univerzitního sportovního klubu z Bratislavy.

 Slávia UK Bratislava (basketbal) – basketbalový klub
 Slávia UK Bratislava (lední hokej) – klub ledního hokeje, účastník 2. nejvyšší soutěže (1971–1972)
 Slávia UK Bratislava (volejbal) – volejbalový klub, devítinásobné mistryně Československa (1966–1991)